Леско́в — русская фамилия, женская форма — .

 Лесковы — дворянский род.

Известные носители 
 
 Лесков, Алексей Семёнович (1837—1909) — российский врач, доктор медицины.
 Лесков, Андрей Николаевич (1866—1953) — один из основателей советских погранвойск, сын русского писателя Н. С. Лескова, автор книги об отце. 
 Лесков, Аркадий Сергеевич (1797—после 1858) — российский мореплаватель, участник Первой русской антарктической экспедиции.
 Лесков, Вадим Тихонович (1936—2019) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Лесков, Валентин Александрович (род. 1935) — российский историк и писатель, автор книг «Сталин и заговор Тухачевского» (2003 год), «Спартак» (2011 год).
 Лесков, Леонид Васильевич (1931—2006) — советский и российский философ, физик, автор книг по космологии.
 
 Лесков, Пётр Николаевич (1864—1937) — военный моряк, командир крейсера «Аврора», контр-адмирал.
 Лесков, Юрий Андреевич (1892—1942) — поручик Нижегородского драгунского полка, дипломат и переводчик. Внук Н. С. Лескова, сын А. Н. Лескова, отец балерины Татьяны Лесковой.

См. также